Goedartia är ett släkte av steklar som beskrevs av Heinrich Boie 1841. Goedartia ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Goedartia